1-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла 1 февраля 2015 года в рамках UCI Oceania Tour (категория 1.1).

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт